Футбольная лига ОАЭ 1999/2000 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на сайте rsssf.com  

1999/2000
ОАЭ
ОАЭ
1999 год в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000